Спрус, или Ело́вый о́стров () — остров в составе Кадьякского архипелага в заливе Аляска, в штате Аляска, США.

География 
Расположен рядом с северо-восточной частью острова Кадьяк, самого большого острова архипелага, отделён от него проливом Narrow. Наименьшее расстояние между островами — 0,5 км. Длина острова Спрус около 10 км, ширина 7 км, площадь 46,066 км². Рельеф гористый, наивысшая точка — гора Германа в восточной части острова (названа в 1933 году в честь Германа Аляскинского), 379 метров.

История 
Название Еловый дано острову Ю. Ф. Лисянским в 1805 году.

В XIX веке на острове жил преподобный Герман Аляскинский, святой Православной церкви. Там он и похоронен.

Население 
Население составляет 242 человека (2000), большая часть которых проживает в Узинки — единственном населённом пункте острова, расположенном на юго-западном побережье.

Примечания

Ссылки 
 Остров на топокарте Кадьяка 1983 года

Кадьякский архипелаг
Русская Америка